

Patronymes 
Gorodetski (masculin ; ) ou Gorodetskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Gabriel Gorodetsky (né en 1945), historien israélien
 Sergueï Gorodetski (1884-1967), poète russe et soviétique
 Vladislav Gorodetski (1863-1930), architecte ukrainien et polonais

Patronyme russe